

Ліґота-Велика — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота-Велика — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґота-Велика — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Ліґота-Велика — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства